Albert Abendschein (1860-1914) – pittore statunitense
 Hartmut Abendschein (1969) – scrittore ed editore svizzero-tedesco
 Heinrich Abendschein (1920-1999) – agronomo, funzionario pubblico e politico tedesco